Gábor – węgierskie nazwisko pochodzące od imienia Gabriel
 Áron Gábor
 Pál Gábor
 Zsa Zsa Gabor, właściwie Sári Gábor